L'Anniversaire du Grand Schtroumpf est le quatrième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo sorti en .

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Chef-d'œuvre du Schtroumpf peintre et Un baiser pour la Schtroumpfette.

Synopsis

L'Anniversaire du Grand Schtroumpf

Le Chef-d'œuvre du Schtroumpf peintre

Un baiser pour la Schtroumpfette

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994